Super Bowl XLVII was de 47ste editie van de Super Bowl, een American Football-wedstrijd tussen de kampioenen van de National Football Conference en de American Football Conference waarin bepaald werd wie de kampioen werd van de National Football League voor het seizoen van 2012. De wedstrijd werd gespeeld op 3 februari 2013 in de Mercedes-Benz Superdome in New Orleans. De Baltimore Ravens won de wedstrijd met 34–31 tegen de San Francisco 49ers. Het was de tweede Super Bowl-overwinning voor de Ravens.

Play-offs 
Play-offs gespeeld na het reguliere seizoen.

* Na verlenging

47
Sport in 2013
Sport in New Orleans